O Liga Regional (ou Insular) da Boa Vista de 2013-14 foi a epoca de Associação Regional de Futebol da Boa Vista (ARFBV), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi sete.

O campeão do torneio foi o Académica Operária conqustou o 18a título é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2014.

Clubes
 Académica Operária
África Show
Desportivo Estância Baixo
Juventude do Norte
Onze Estrelas
Sal-Rei FC
Sanjoanense
Sporting

Resumo da Temporada
A edição 2013-14 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Académica Operária.

Classificação Final

Jogos

Evolução dos posições

Estadísticas
Melhor vitória:: Estância Baixo 0-6 Académica Operária (8 de fevereiro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional da Boa Vista de Futebol á site de FCF
 

Liga Insular da Boa Vista
Temporadas da Liga Insular da Boa Vista
Desporto em Cabo Verde em 2013
Desporto em Cabo Verde em 2014